Die Serie A 1939/40 war die elfte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 17. September 1939, letzter Spieltag war der 2. Juni 1940. Als Aufsteiger kamen die AC Florenz und die AC Venedig aus der Serie B dazu.

Ambrosiana-Inter beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der AGC Bologna. In die Serie B mussten die AC Liguria und der FC Modena absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1939/40
 Coppa Italia 1939/40

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1939/40
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1939
Fußballsaison 1939/40